klisé közhely
Klisé a nyomtatáshoz használt klisé